Jan Minařík ist der Name folgender Personen:

* Jan Minařík (Maler) (1862–1937), tschechischer Maler und Grafiker 
 Jan Minařík (Tänzer) (1945–2022), tschechisch-deutscher Tänzer und Fotograf